Международный женский теннисный турнир в Лексингтоне 2020 (англ. 2020 Top Seed Open) — розыгрыш профессиональный теннисного турнира, проводящегося в Лексингтоне, штат Кентукки, (США) и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии. Это первый подобный, который появился в календаре теннисных соревнований среди женщин из-за сложной эпидемиологической обстановки. Игры основного раунда состоялись с 10 по 16 августа 2020 года на хардовых открытых кортах, игры квалификации — с 9 по 10 августа 2020 года.

Это третий турнир серии тура WTA и первый на американском континенте после длительного перерыва связанного с эпидемией COVID-19.

Общая информация 
Чемпионы 2020

Рейтинговые очки

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 6 июля 2020
Теннисистки, получившие "уайлд-кард":
  Кэти Макнейли 
  Шелби Роджерс
  Вера Звонарёва
Теннисистки, победившие в квалификации:
  Кристи Ан 
  Кэролайн Доулхайд 
  Анна Калинская 
  Лейла Анни Фернандес 
  Ольга Говорцова 
  Бетани Маттек-Сандс
Теннисистки, счастливые участницы квалификации (LL):
  Франческа Ди Лоренцо

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный профиль турнира

Лексингтон
Теннис
Август 2020 года 
Спортивные соревнования в Кентукки
Спорт в Лексингтоне (Кентукки)